Тим-Кевин Равняк (; род. , , Словения) — словенский сноубордист, выступающий в хафпайпе, слоупстайле, биг-эйре.

Биография 
Тим-Кевин Равняк родился 5 ноября 1996 года в Целе. В настоящее время проживает в Веленье.С детства занимался скейтбордингом и футболом. Впервые встал на сноуборд в 6 лет в австрийском Насфелде и впоследствии принял решение сфокусироваться на сноубординге. В начале сезона 2012/13, он сломал кость на левом запястье, но решил отложить операцию. За неделю до конца сезона, он сломал кость на правой руке. Он перенес операцию в апреле 2013 года. Кости были взяты из его бедра, чтобы восстановить оба сустава на его руке.

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тим-Кевина Равняка
 
 

Сноубордисты Словении
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года